Döker ist der Familienname folgender Personen:

 Hamdi Döker (* 1956), österreichischer Filmproduzent
 Judith Döker (* 1973), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Döcker